Franco Simone – cantautore
Franco Simone – linguista
Franco Simone – lavoro discografico del cantautore omonimo